Alf McMichael – calciatore nordirlandese
 Debra McMichael – attrice ed ex wrestler statunitense 
 Mike McMichael – cestista statunitense
 Steve McMichael – ex wrestler, ex giocatore di football americano e allenatore di football americano statunitense
 William McMichael Shepherd – astronauta statunitense